Az 1960-as női röplabda-világbajnokságot Brazíliában rendezték 1960. október 29. és november 13. között. A tornát a címvédő szovjet válogatott nyerte meg.

Lebonyolítás 
A 10 csapat két darab hármas és egy darab négyes csoportot alkotott. A csoportok végeredményét körmérkőzések döntötték el. Az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedik helyezettek a 7–10. helyért folytathatták egy másik csoportban. A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték.

A helyosztó csoportokban a csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak. A két csoport végeredménye jelentette a világbajnokság végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–10. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1960-as férfi röplabda-világbajnokság

Világbajnokság N
N1960